Schmeisser est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1941), joueur et entraineur de crosse
, concepteur en armement allemand
Hugo Schmeisser (1884-1953), concepteur en armement allemand
 (1751-1806), ministre luthérien canadien
 (1767-1837), pharmacien et minéralogiste allemand
Karl Schmeisser (1855-1924), ingénieur et géologue allemand
 (1848-1917), concepteur en armement allemand
Siegbert Schmeisser (né en 1957), coureur cycliste est-allemand

Variante
Percy Schmeiser (1931-2020), homme politique et d'affaires canadien
Richarda Schmeißer (née en 1954), gymnaste artistique est-allemande

Autres
MP 40, mitraillette connue sous le nom de mitraillette Schmeisser
, prix annuel de la crosse

Homonymie de patronyme